ПІД-регулятор () — алгоритм функціонування автоматичного регулятора, що враховує відхилення, його інтеграл та похідну;
 Ідентифікатор процесу  () — ідентифікатор процесу в багатозадачній операційній системі.